Bentzen ist der Familienname folgender Personen:

 Aage Bentzen (1894–1953), dänischer Theologe und Hochschullehrer
 Amund Nøkleby Bentzen (1903–1969), norwegischer lutherischer Geistlicher und Politiker (Kristelig Folkeparti) 
 Carl Severin Bentzen (1882–1956), norwegischer Geistlicher und Politiker (Arbeiderpartiet)
 Dagmar Bentzen (1902–1967), schwedische Schauspielerin und Sängerin  
 Erling Bentzen (1934–2008), norwegischer Zeitungsredakteur und Politiker (Arbeiderpartiet, Norges Kommunistiske Parti)
 Finn Bentzen (1912–1986), dänischer Comiczeichner und -regisseur 
 Gotfred Bentzen (1852–1937), norwegischer Mediziner  
 Hulda Marie Bentzen (1858–1930), norwegische Fotografin
 Ivar Hirschholm Bentzen (1812–1881), norwegischer lutherischer Geistlicher und Schriftsteller 
 Jayne Bentzen (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Jens Dall Bentzen (* 1968), dänischer Ingenieur
 Regnar Bentzen (1869–1950), dänischer Arzt
 Sverre Bentzen (* 1941), norwegischer Schauspieler  
 Torfinn Bentzen (1912–1986), norwegischer Jurist und Sportfunktionär  
 Valdemar Bentzen (1865–1943), schwedischer Schauspieler  

Siehe auch:
 Bentsen
 Bentzon
 Benzen (Begriffsklärung)